La Serie C2 1980-1981 fu il terzo campionato semi-professionistico di quarto livello di calcio disputato in Italia. La stagione iniziò il 28 settembre 1980 e si concluse il 14 giugno 1981.

Girone A

Aggiornamenti
La neopromossa Torretta Santa Caterina si fonde con l' e si iscrive al campionato con il nome di Associazione Calcio Asti Torretta Santa Caterina (o Asti T.S.C.).

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1981-1982.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1981-1982.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
L'Arona retrocessa per il minor numero di punti conseguiti negli scontri diretti.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1981-1982.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1981-1982.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1981-1982.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1981-1982.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Il Sansepolcro ha scontato 5 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone D

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1981-1982.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1981-1982.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Virtus Casarano e Monopoli terminarono a pari punti il campionato. Fu necessario lo spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Note

Calcio nel 1980
Calcio nel 1981
1980